Earthbound – album koncertowy King Crimson
 EarthBound – gra jRPG, znana też jako Mother 2, wydana na konsolę Super Nintendo,